Бернар Жорж Франсуа Фрер (; 1762—1826) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1808 год), граф (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье доктора медицины Жозефа Шарля Фрера (; 1724—) и его супруги Анны Юрсюль Сегун (). До революции работал фармацевтом. В 1791 году вступил добровольцем на военную службу во 2-й батальон волонтёров департамента Ода, и быстро дослужился до звания командира батальона. Воевал в Армии Западных Пиренеев. 11 января 1794 года был произведён народными представителями Армии Восточных Пиренеев в полковники штаба, однако данное производство не было подтверждено. С 1796 года воевал в Итальянской армии генерала Бонапарта. Был ранен у редутов Сезии, на въезде в Пьемонт. 26 мая 1796 года возглавил батальон в 4-й полубригаде линейной пехоты. 8 сентября 1796 года был ранен в битве при Бассано, когда атаковал и взял мост через Бренту, упорно обороняемый элитными австрийскими гренадерскими батальонами. Генерал Наполеон Бонапарт с честью упоминает Фрера в своём рапорте Директории и производит его в командиры бригады, и ставит во главе данной полубригады. В 1799 году этом качестве он был переведён в Западную армию в Голландию, а затем в Рейнскую армию, которую он оставил 3 января 1800 года, чтобы командовать пехотой гвардии консулов.

9 апреля 1801 года в Париже женился на графине Софи Ле Престр де Шатожирон (; 1776—). У пары родились сын Ипполит (; 1802—1825) и дочь Луиза (; 1803—).

13 сентября 1802 года был произведён в бригадные генералы.

25 марта 1803 года возглавил 1-ю бригаду в пехотной дивизии Монришара в Неймегене. 3 мая был зачислен в 1-ю пехотную дивизию Ганноверской армии. С 29 августа 1805 года сражался в рядах 1-го армейского корпуса Великой Армии. Участвовал в Австрийской, Прусской и Польской кампаниях 1805-07 годов.  Генерал способствует взятию Любека и входит в этот город одним из первых. С 1 февраля по 6 марта 1807 года временно возглавлял дивизию. Затем отвечал за защиту важного моста в Шпандене через Пассаргу, и отразил семь атак союзников численностью в десять тысяч человек, имея при себе только 27-й полк лёгкой пехоты и четыре пушки. Эта оборона, стоившая противнику более тысячи человек, состоялась 5 июня 1807 года и явилась одним из самых блестящих ратных подвигов кампании.

6 марта 1808 году получил звание дивизионного генерала. 9 мая возглавил 3-ю пехотную дивизию 2-го наблюдательного корпуса Жиронды (с 7 сентября 1808 года стал 3-м армейским корпусом Армии Испании). 7 июня он двинулся на Сеговию и, подойдя к городу, послал парламентария с предложением магистратам вернуть повстанцев в строй. Испанцы, численностью в пять тысяч человек и при поддержке тридцати артиллерийских орудий, встретили парламентария пушечными выстрелами, после чего Фрер немедленно приказал атаковать. Неприятель был полностью разбит: многие испанцы гибнут в бою, многие попадают в плен и теряют все орудия. 9 сентября был заменён из-за болезни генералом Гранжаном. 8 ноября был назначен комендантом Витории, 28 ноября присоединился к штаб-квартире Армии Испании. 15 декабря стал комендантом провинции Толедо. С января по март 1809 года выполнял функции начальника штаба войск маршала Ланна в ходе осады Сарагосы, с которым он после взятия города отправился в Австрию.

В апреле 1809 года вызван в расположение Армии Германии. 5 июня возглавил 2-ю гренадерскую дивизию 2-го армейского корпуса генерала Удино. Был тяжело ранен при Ваграме, и 25 августа получил разрешение вернуться во Францию.

С 15 марта 1811 года командовал 3-й пехотной дивизией Армии Каталонии. Он снова отличился при осадах Тортосы и Таррагоны. 25 января 1812 года получил назначение в качестве командира пехотной дивизии в Арагонском корпусе, однако, в тот же день получил разрешение отправиться на лечение. 8 февраля 1813 года стал командующим 13-го военного округа в Ренне. С 11 апреля 1815 года возглавлял 16-й военный округ в Лилле. С 1816 года без служебного назначения, и в 1818 году вышел в отставку. Умер в Париже 16 февраля 1826 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Воинские звания 
 Капитан (28 сентября 1792 года);
 Командир батальона (9 мая 1793 года);
 Полковник (8 сентября 1796 года);
 Бригадный генерал (13 сентября 1802 года);
 Дивизионный генерал (6 марта 1808 года).

Титулы 
 Граф Фрер и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 18 марта 1809 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (8 июля 1814 года)

Примечания

Источники 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Графы Империи (Франция)
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Участники сражения при Аустерлице